Niemcy:
 Ötz – dzielnica gminy Höslwang w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Ötz – dzielnica gminy Pastetten w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding

Zobacz też:
 Oetz